Châtelain ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Châtelain (Mayenne), Département Mayenne
 Camblain-Châtelain, Département Pas-de-Calais
 Lignières-Châtelain, Département Somme

Chatelain ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Chatelain (* 1978), Schweizer Eishockeyspieler und -funktionär
 Arthur B. Chatelain (1896–1952), US-amerikanischer Ingenieur
 Clara de Chatelain (1807–1876), englische Schriftstellerin und Komponistin
 Émile Chatelain (1851–1933), französischer Latinist und Paläograf
 Jean Baptiste Claude Chatelain (1710–?), französischer Graveur
 Marcia Chatelain (* 1979), US-amerikanische Historikerin und Schriftstellerin
 Nicolas Chatelain (1970), französischer Tischtennisspieler

Châtelain bedeutet:

 die französische Bezeichnung für den deutschen Kastellan
 Lac Châtelain, ein See auf der Ungava-Halbinsel in der kanadischen Provinz Québec

Châtelain ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Châtelain (1859–1921), Schweizer Politiker
 Hélène Châtelain (1935–2020), französische Schauspielerin
 Héli Châtelain (1859–1908), Schweizer Linguist und Afrikaforscher
 Jean-Jacques Châtelain (1736–1822), Schweizer Botaniker
 Jean-Pierre Châtelain (1916–1995), Schweizer Jurist und Politiker
 Léo Châtelain (1839–1913), Schweizer Architekt
 Louis Châtelain (1805–1885), Schweizer Architekt
 Miljan Chatelain (* 2000), deutsch-französischer Nachwuchsschauspieler

Siehe auch:
 Chatelaine
 Châtelaine